Змагання з одиночного фігурного катання серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 21 та 23 лютого.

Розклад 

Час UTC+9

Результати

Коротка програма 
Змагання в короткій програмі відбулись 21 лютого.

Вільна програма 
Змагання у вільній програмі відбулись 23 лютого.

Загалом 
Фігуристки розташувались у таблиці згідно з їхньою сумарною оцінкою.

ЗО - Загалом очок; КП - Коротка програма; ВП - Вільна програма

Примітки